Banhòus (en francès Bagnols-en-Forêt) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Fills il·lustres 
 Pierre Jean Porro (1750-1831) guitarrista i compositor musical.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Pieve di Teco

Referències 

Municipis del Var